

Frades, commune de la province de La Corogne

Frades, freguesia dans le district de Braga